

Новоільїнка — село, Колпашевський район, Томська область
 Новоільїнка — село, Хабарський район, Алтайський край
 Новоільїнка — село, Шегарський район, Томська область